Die Hyderabad Open 2019 im Badminton fanden vom 6. bis 11. August 2019 in Hyderabad statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Sameer Verma (2. Runde)
 Sai Praneeth Bhamidipati (2. Runde)
 H. S. Prannoy (2. Runde)
 Kashyap Parupalli (3. Runde)
 Subhankar Dey (Viertelfinale)
 Shesar Hiren Rhustavito (3. Runde)
 Sourabh Varma (Champion)
 Firman Abdul Kholik (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Yeo Jia Min (Champion)
 An Se-young (Finale)
 Zhang Yiman (Viertelfinale)
 Porntip Buranaprasertsuk (Halbfinale)
 Ksenia Polikarpova (zurückgezogen)
 Pai Yu-po(Viertelfinale)
 Brittney Tam (2. Runde)
 Choirunnisa (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Viertelfinale)
 Bodin Isara / Maneepong Jongjit (1. Runde)
 Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (Halbfinale)
 Ou Xuanyi / Zhang Nan (2. Runde)
 Huang Kaixiang / Liu Cheng (Viertelfinale)
 Pranav Chopra / Rohan Kapoor (1. Runde)
 M. R. Arjun / Shlok Ramchandran (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (Finale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (1. Runde)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (zurückgezogen)
 Ng Wing Yung / Yeung Nga Ting (2. Runde)
 Ni Ketut Mahadewi Istarani / Tania Oktaviani Kusumah (1. Runde)
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (1. Runde)
 Pooja Dandu / Sanjana Santosh (2. Runde)
 J. Meghana / Poorvisha Ram (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Pranav Chopra / Siki Reddy (2. Runde)
 Satwiksairaj Rankireddy / Ashwini Ponnappa (zurückgezogen)
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (2. Runde)
 Joshua Hurlburt-Yu / Josephine Wu (2. Runde)
 Mak Hee Chun / Chau Hoi Wah (zurückgezogen)
 Saurabh Sharma / Anoushka Parikh (1. Runde)
 Danny Bawa Chrisnanta / Tan Wei Han (zurückgezogen)
 Rohan Kapoor / Kuhoo Garg (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badminton 2019